Le real a été le devise de l'Argentine jusqu'en 1881. 

De 1822, il a été subdivisé en 10 décimos. Le sol a été aussi usagé durant cette période et été d’égale valeur, pendant que le peso valait 8 reales et l' escudo 16 reales

Histoire 

Les reales coloniales espagnoles ont circulé jusqu'en 1831, quand l'Argentine a commencé d’émettre ses propres monnaies. Dès 1820, les billets sont aussi émis. En 1826, le peso moneda corriente et le peso fuerte ont été introduits comme billets. En 1854, les monnaies ont été divisés en cents. Cependant, la décimation n’est pas arrivée avant 1881, quand le real a été remplacé par le Peso Moneda Nacional avec un taux de change de 8 reales à un peso.

Monnaies

Billets de banque 

En 1820, le gouvernement de la province de Buenos Aires a introduit des billets de 5, 10, 20, 40, 50, et 100 pesos.

Bibliographie 
  ISBN 0873414276
 .

Notes et références 

Monnaie argentine